Макко́рмик () — фамилия гэльского (шотландского и ирландского) происхождения. Известные носители:

 Маккормик, Артур Дэвид (1860—1943) — иллюстратор и живописец.
 Маккормик, Дебби (род. 1974) — американская кёрлингистка.
 Маккормик, Кенни — персонаж мультсериала «Южный парк».
 Маккормик, Коди (род. 1984) — канадский хоккеист.
 Маккормик, Кэролин (род. 1959) — американская актриса.
 Маккормик, Кэтрин (род. 1990) — американская танцовщица и актриса.
 Маккормик, Майкл (род. 1951) — американский историк и археолог, медиевист и специалист по поздней античности. 
 Маккормик, Патрисия (1930—2023) — американская спортсменка по прыжкам в воду.
 Маккормик, Питер Доддс (ок. 1834—1916) — австралийский композитор шотландского происхождения, автор австралийского национального гимна Австралии.
 Маккормик, Роберт (1880—1955) — медиамагнат, владелец газеты Chicago Tribune.
 Мак-Кормик, Роберт (1800—1890) — английский натуралист и путешественник.
 Маккормик, Сайрус (1809—1884) — американский изобретатель.
 Маккормик, Сиерра (род. 1997) — американская актриса.
 Маккормик, Хит (род. 1976) — американский и канадский кёрлингист.
 Маккормик, Холлман (род. 2005) — колумбийский футболист.

См. также 
 Маккормак, Кормик (Cormick) — исторические варианты данной фамилии (в настоящее время — самостоятельные фамилии).
 Маккормик Плэйс — выставочный и конференц-центр в Чикаго.
 Мак-Кормик — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.